Kotey ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kotey (1968–2020), ghanaischer Boxer
 Amon Kotey (1949–2010), ghanaischer Boxer
 David Kotey (* 1950), ghanaischer Boxer